A Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) é uma secretaria de estado do Ceará responsavel pela elaboração de políticas públicas em recursos hídricos no estado. Estão vinculadas a SRH a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos e a Superintendência de Obras Hidráulicas.

A SRH foi criada em 1987 durante o primeiro governo de Tasso Jereissati.

Ligações externas 
 Página ofical

Recursos Hídricos
Instituições governamentais do meio ambiente